Spandau steht für:

 Bezirk Spandau, Bezirk von Berlin
 Spandau, Ortsteil des Bezirks Spandau von Berlin, siehe Berlin-Spandau
 Spandau, bis 1920 eigenständige Stadt, siehe Berlin-Spandau #Geschichte
 Bahnhof Berlin-Spandau, Bahnhof im Ortsteil Spandau
 Spandau, anderer Name für MG 08, Maschinengewehr

Siehe auch:
 Festung Spandau, Befestigung der früheren Stadt Spandau
 Zitadelle Spandau, Festung im Bezirk Spandau
 Kriegsverbrechergefängnis Spandau im Bezirk Spandau